Guasdualito peut désigner :

Toponymes

Guasdualito : chef-lieu de la municipalité de Páez dans l'État d'Apure ;
 Guasdualito : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État d'Apure.

Homonymie de toponyme